Processoprion longiprocessus är en ringmaskart som beskrevs av Szaniawski och Wrona 1973. Processoprion longiprocessus ingår i släktet Processoprion, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
longiprocessus